Юлія Гергес була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в півфіналі її перемогла Ешлі Барті.

Барті потім виборола титул, перемігши у фіналі Ван Цян з рахунком 6–3, 6–4.

Кваліфікація

Запасні

Сітка

Фінальна частина

Азалієва група

Камелієва група

Орхідеєва група

Трояндова група 
{{3TeamRR-TennisWide
| title-1=
|title-2=Матчів В-П
|title-3=Сетів В-П
|title-4=Геймів В-П
|title-5=Положення

| seed-1=4
| team-1-abbrev= 
| team-1= 
| match-w/l-1=1–1
| set-w/l-1=2–2 (50%)
| game-w/l-1=20–17 (54%)
| standings-1=2

| seed-2=5
| team-2-abbrev= 
| team-2=

Примітки

Посилання 
Official Website 
 Singles Draw 

2018
Elite Trophy
2018 у китайському спорті